Hendrik Cohen kan verwijzen naar:

Hendrik Cohen (1879-1945), apotheker en universitair docent farmacie
Hendrik Cohen, (1919-1943), Engelandvaarder
Hendrik Floris Cohen (geb. 1946), hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschap